Assedio di Damietta (1218-1219) avvenuto durante la quinta crociata
Assedio di Damietta (1249) avvenuto durante la settima crociata
Battaglia di Damietta scontro navale avvenuto durante la guerra del kippur